Die Abkürzung VT steht für:

 Air Tahiti, Fluggesellschaft in Französisch-Polynesien nach dem IATA-Code
 Corps Vandalia-Teutonia Berlin
 Indien, Luftfahrzeugkennzeichen
 Thailand nach dem ICAO-Code
 Tidalvolumen (auch VT), Atemzugvolumen
 Ventrikuläre Tachykardie
 Veranstaltungstechnik
 Verbrennungstriebwagen, Eisenbahnfahrzeug mit Verbrennungsmotor
 Verfahrenstechnik
 Verfügungstruppe, siehe SS-Verfügungstruppe
 Verhaltenstherapie
 Verkehrsteilnehmer
 Vermessungstechniker
 Vermont, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Versement transport, eine Transportsteuer in Frankreich
 Vetus Testamentum, eine im Brill-Verlag erscheinende alttestamentliche Fachzeitschrift
 Video Terminal, als Teil der Bezeichnung von Computerterminals des Herstellers DEC, beispielsweise VT100
 Videotext, Teletext, Textübertragung in der Austastlücke des Fernsehsignals
 Vilniaus troleibusai („Oberleitungsbus Vilnius“), eine Trolleybus-Gesellschaft in Vilnius
 Ving Tsun (V.T.), alternative Schreibweise für Wing Chun, asiatische Kampfkunst 
 Virginia Tech, Virginia Polytechnic Institute and State University, staatliche technische Universität in den USA
 Virtual Terminal, Protokoll für virtuelle Terminals
 Virtual Twin, digitale Seite eines Gebäudes, u. a. bei der Stadt Münster
 Virtualization Technology in Intel VT, Virtualisierungs-Technologie von Intel, siehe X86-Virtualisierung
 Virtualtourist, Internetportal über touristische Informationen
 Virtuelle Tierchen, simulierte Multiagentensysteme in einer künstlichen biologischen Umgebung
 Volumentomographie, siehe Tomografie

VT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Worcester
 Italien: Provinz Viterbo
 Kroatien: Virovitica
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht bis 3,5 t
 Norwegen: Støren in der Provinz Trøndelag
 Slowakei: Okres Vranov nad Topľou 

Die Abkürzung vt steht für:

 vollwandig dichtschließend, eine Klassifizierung für ein Türblatt
 viditur, als Aktenvermerk im Sinne von: zur Kenntnis genommen (wörtlich: es wird gesehen)

Die Abkürzung v. T. steht für:
 von Tausend, siehe Promille

VT